Schlüschen ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Schlüschen (1904–1996), deutscher Theatermaler
 Peter Christian Schlüschen (1980–2004), deutscher Sportfotograf

Siehe auch:
 Peter-Christian-Schlüschen-Preis, deutscher Preis für Sportfotografie, seit 2005 in Gedenken an den Peter Christian Schlüschen vergeben